Пропаганда — поширення інформації для здійснення впливу на громадську думку чи іншу цільову аудиторію.
 «Пропаганда» — російський поп-гурт.
 «Пропаганда» — книга Едварда Бернейса.
 Propaganda — німецький синті-поп-гурт.